

Geografia 

Maceo, comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia;
Antonio Maceo, quartiere della città cubana di Santiago di Cuba.

Persone 

Antonio Maceo y Grajales (1848-1896), generale e patriota cubano, morto combattendo contro gli spagnoli;
José Rafael Maceo y Grajales (1846-1896), patriota cubano, fratello di Antonio, morto combattendo contro gli spagnoli;
Maceo Casadei (Forlì, 1899-1992), in arte Maceo, pittore;
Maceo Demond Baston (1976 – vivente), cestista statunitense;
Maceo Parker (1943 – vivente), sassofonista statunitense;
Maceo Rigters (1984 – vivente), calciatore olandese.

Altro 

Antonio Maceo, nome assegnato all'aeroporto della città cubana di Santiago di Cuba.

Altri progetti